Offset o slittamento – differenza rispetto ad un valore di riferimento
 Offset – film del 2006 diretto da Didi Danquart
 Offset – rapper statunitense
 Offset – EP di Chungha del 2018
 Stampa offset – metodo di stampa derivato dalla litografia